El vocablo testa puede referirse a:

 Clorindo Testa, pintor y arquitecto argentino;
 Testa, sillar a tizón;
 Testa (protista), la concha interna de algunos protistas;
 Testa (botánica), la cubierta de algunas semillas; o
 Cabeza, del hombre o de los animales.